Gustaf Olson (1876–1955) – szwedzko-amerykański drukarz, menedżer i dyplomata
 Gustaf Olson i Torsby (1879–1952) – szwedzki polityk
 Gösta Olson, wł. Gustaf Olson (1883–1966) – szwedzki gimnastyk i szermierz, mistrz olimpijski